Noring ist der Familienname von:
 Viktor Noring (* 1991), schwedischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Noring Terrace, Geländestufe im Viktorialand, Antarktika